Georges Cuvier (1769 - 1832), Frans natuurvorser, bioloog en geoloog.

 Cuvier (gemeente), een Franse gemeente in de Jura;
 Cuvier (eiland), een eiland in het noorden van Nieuw-Zeeland;

Overige 
 Dolfijn van Cuvier
 Zagoeti van Cuvier